Kaltenbrunnberg ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Kaltenbrunnberg (Gemeinde Gleisdorf), Ortsteil von Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Kaltenbrunnberg (Gemeinde Gnas), Ortsteil von Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kaltenbrunnberg (Gemeinde Sinabelkirchen), Ortsteil von Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark

 Kaltenbrunnberg (Waldviertel), 829 m, Berg in der Gemeinde Bad Großpertholz, Niederösterreich